Plaats in Indonesië
 Tugu Jaya (Cigombong), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Tugu Jaya (Lempuing), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra